Джордж Дэвид (Дейвид) Би́ркгоф (Биркхоф) (; 21 марта 1884, , Мичиган, США — 12 ноября 1944, Кембридж, Массачусетс, США) — американский .

Член Национальной академии наук США (1918), Папской академии наук (1936).

Среди его учеников наиболее известны Марстон Морс и Хасслер Уитни.

Сын — математик Гаррет Биркгоф.

Вклад 
Известен прежде всего работами по статистической механике и эргодической теории.
Положил основание общей теории динамических систем, выделив в них особенно интересные классы движений — центральные и рекуррентные движения.

Научные работы затрагивали различные аспекты теории относительности, квантовой механики. В 1923 году совместно с  опубликовал монографию «Относительность и современная физика». В том же году опубликовал доказательство теоремы о том, что решение Шварцшильда является локально единственным сферически симметричным вакуумным решением уравнений Эйнштейна. Положил начало теории гиперциклических операторов. Известен также разработанный им оригинальный вариант теории гравитации.

Предложил математическую теорию эстетики в работе 1933 года «Эстетическая мера».

 Доказал последнюю теорему Пуанкаре.
 Аксиомы Биркгофа
 Одним из первых доказал эквивалентный вариант теоремы Гротендика о расщеплении.

Признание 
 Президент Американского математического общества в 1925—1926 годах.
 В честь Джорджа Биркгофа в 1970 году назван кратер на Луне.

Публикации, переведённые на русский язык 
 Биркгоф, Дж. Д. Природа, влияние и значение относительности: пер. с англ. А. Р. Логунова под ред. к.ф.-м.н. А. В. Борисова. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 176 с.
 Биркгоф Дж. Д. Динамические системы. — М.: Гостехиздат, 1941 (2-е изд.- 1999), 406 с. — Классическая монография одного из самых значительных математиков XX века. После выхода этой книги динамические системы стали отдельной интенсивно развивающейся областью математики.

Примечания

Ссылки 
 

Авторы учебников по геометрии
Механики США
Президенты Американского математического общества
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Национальной академии наук США
Члены Папской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Перкинсовские профессора астрономии и математики
Почётные доктора Чикагского университета